Теодор Самуэль Кеннеди (, 12 декабря 1925, Хамберстоун, Онтарио, Канада – 14 августа 2009, Порт-Колборн, Онтарио, Канада) – бывший канадский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Торонто Мэйпл Лифс».

Игровая карьера
Все 14 сезонов в НХЛ Тед Кеннеди отыграл в составе «Торонто Мэйпл Лифс», в восьми сезонах был капитаном клуба. Он был первым игроком в истории НХЛ, выигравшим 5 Кубков Стэнли и последний игрок «Мэйпл Лифс», завоевавший «Харт Трофи» – приз лучшему игроку регулярного чемпионата. Он был частью команды, ставшей первой хоккейной «династией» в НХЛ. Кеннеди введён в Зал хоккейной славы в 1966 году. Его называют величайшим игроком в истории «Мэйпл Лифс».

Кеннеди родился в небольшом городке Хамберстоун (ныне Порт-Колборн), всего через 11 дней после гибели своего отца на охоте. Его мать, оставшись одна с четырьмя детьми, устроилась подрабатывать на местную хоккейную арену, которая стала для Кеннеди вторым домом.

Удачное начало хоккейной карьеры привлекло к Кеннеди внимание менеджеров «Монреаль Канадиенс», которые пригласили его в тренировочный лагерь. Испытав разочарование от пребывания в лагере «Канадиенс», он вскоре подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

В сезоне 1944/45 Кеннеди стал лучшим бомбардиром команды – 54 очка (29+25) в 49 матчах и завоевал свой первый Кубок Стэнли. В 1949 году «Мэйпл Лифс» выиграли третий Кубок Стэнли подряд, чего ещё не случалось в истории НХЛ – так родилась первая хоккейная «династия». В 1951 году Кеннеди выиграл свой пятый Кубок Стэнли, а в 1957-м завершил хоккейную карьеру.

В 1975 году в его родном Порт-Колборне появилась хоккейная арена, названная его именем. В 1993 году в честь Теда Кеннеди и Сила Эппса прошла церемония поднятия баннеров под своды «Мэйпл Лиф Гарденс».

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (5): 1945, 1947, 1948, 1949, 1951
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (6): 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1954
 Обладатель Харт Трофи: 1955
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1966
 Включён под номером 57 в список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги всех времён по версии журнала The Hockey News (1998).
 Включён в Список 100 величайших игроков НХЛ по версии лиги (2017)

Клубная карьера

Ссылки 
 Биография Теда Кеннеди на Legends of Hockey

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Харт Трофи
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами